Lundahl är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Lundahl 1 993
 Lundal 8
Tillsammans blir detta 2 001 personer. I Finland bars efternamnet Lundahl  den 12 januari 2015 av 199 personer.

Personer med efternamnet Lundahl
 Amélie Lundahl (1850–1914), finlandssvensk bildkonstnär
 Anders Victor Lundahl (1846–1903), orgelbyggare 
 Augusta Lundahl (1811–1891), finlandssvensk poet och översättare
 Bengt Peter Lundahl (1840–1885), missionär
 Bernt Lundahl (1892–1959), arkitekt
 Caroline Lundahl (född 1991), häcklöpare
 Carl Lundahl (bokhandlare) (1865–1944), bokhandlare
 Carl Lundahl (astronom) (1893–1984), astronom
 Christian Lundahl (född 1972), professor i pedagogik 
 Gustaf Lundahl (1783–1846), finländsk affärsman
 Harry Lundahl, flera personer
 Harry Lundahl (fotbollsspelare) (1905–1988), fotbollsspelare och sportjournalist
 Harry Lundahl (musiker) (1896–1961), kompositör och musiker
 Ingegerd Lundahl-Olsson (1926–2004), konstnär och skulptör
 Ivar Lundahl (1894–1985), språkforskare, professor i ortnamnsforskning
 Jacob Lundahl (1844–1915), jurist och politiker, liberal
 Jakob Lundahl (1875–1951), missionär
 Johan Magnus Lundahl (1816–1896), lantbrukare och politiker i bondeståndet
 Johannes Lundahl (1866–1945), byggmästare
 Josef Lundahl (1883–1930), psykiater
 Jöns Lundahl (1821–1875), orgelbyggare och kantor
 Karoliina Lundahl (född 1968), finländsk tyngdlyftare
 Mats Lundahl (född 1946), professor i nationalekonomi
 Nils Lundahl (1858–1940), skolman
 Otto Lundahl (1867–1918), frälsningsofficer, sångdiktare och kompositör
 Selma Lundahl (1853–1934), finländsk skådespelare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland